Savage se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jay M. Savage
 Thomas Staughton Savage